Требли́нка:
 Треблинка — лагерь смерти Третьего рейха у польской деревни Треблинка.
 Треблинка — польская деревня в Мазовецком воеводстве.
 Треблинка — река в Польше, левый приток Буга.
 Treblinka — первоначальное название группы Tiamat.